Fred Agabashian, ameriški dirkač Formule 1, * 21. avgust 1913, Modesto, Kalifornija, ZDA, † 13. oktober 1989, Alamo, Kalifornija, ZDA.

Življenjepis 
Agabashian je pokojni ameriški dirkač, ki je med letoma 1947 in 1957 sodeloval na ameriški dirki Indianapolis 500, ki je med letoma 1950 in 1960 štela tudi za prvenstvo Formule 1. Najboljši rezultat je dosegel na dirki leta 1953, ko je skupaj s Paulom Russem zasedel četrto mesto. Umrl je leta 1989.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1913
Umrli leta 1989
Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Armenski Američani